trener – zawód
 trener – trener koszykówki
 Trener – film z 1978 roku
 Trener – film z 2005 roku